

Geografia 
 Boileau – comune del Canada

Persone 
 Louis-Auguste Boileau (1812-1896) – architetto francese
 Nicolas Boileau (1636-1711) – poeta, scrittore e critico letterario francese.
 Boileau-Narcejac pseudonimo di Pierre Louis Boileau (1906-1989) e Thomas Narcejac (1908-1998) – scrittori francesi.